Pinjin Liú Yuān (劉淵)

 Liu Jüan (304–310) kínai uralkodó a 16 királyság korában
 Liu Jüan (1951) kínai politikus
 Liu Jüan (1960) kínai zenész, szaxofonos
 Liu Jüan (1979) kínai ökölvívó, olimpikon